Лоу Мур има више значења:
 Лоу Мур (Вирџинија)
 Лоу Мур (Ајова)